Исме́на:
 Исмена — персонаж греческой мифологии, дочь Эдипа.
 Исмена (растение) () — род растений семейства Амариллисовые.
 (190) Исмена — астероид, открытый в 1878 году.